Rogers kan som auktorsförkortning betyda:

 David James Rogers
 Donald Philip Rogers
 Raymond R. Rogers
 Richard Sanders Rogers
 Roderick Westgarth Rogers
 William Moyle Rogers
 Zachary S. Rogers

Robotskapade auktorsförkortningar